Сауыншы — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сауыншы — село в Карасайском районе Алматинской области, Первомайский сельский округ.
 Сауыншы — село в Карасайском районе Алматинской области, Айтейский (до 2012 года - Ушконырский) сельский округ.